ÖZS steht für:
 Österreichische Zeitschrift für Soziologie, österreichische Fachzeitschrift
 Österreichische Zertifizierungsstelle Sicherheitstechnik, Zertifizierungsstelle des Österreichischen Verbands für Elektrotechnik

Abkürzung